O Hilal Areeha é um clube de futebol palestino com sede em Jericó. A equipe compete no Campeonato Palestino de Futebol.

Enquanto mandante de suas partidas, utiliza o Estádio Internacional de Jericó como sua sede.

História 
O clube foi fundado em 1974.

Ligações externas 
´[ Sítio oficial] 

Clubes de futebol da Palestina
Clubes de futebol fundados em 1974